

Patronyme 

 Charles Bernadou (1841-1901), écrivain et homme politique basque ;
 Karine Bernadou (1981-), auteure de bandes dessinées et illustratrice française ;
 Rose Bernadou (2000-   ), joueuse française de rugby à XV
 Victor-Félix Bernadou (1816-1891 Sens), prélat français.

Hydronyme 
 Le ruisseau du Bernadou, cours d'eau de Haute-Garonne (France).